Jean-Jacques Schilt (1943-), personnalité politique suisse.
 Sebastian Schilt (1987-), hockeyeur suisse.
 Semmy Schilt (1973-), kick boxeur néerlandais.

Voir aussi 
 (2308) Schilt, astéroïde.
 Schild